Maqui peut se référer à:

 Maqui (singulier: maqui, pluriel: maquis), une abréviation espagnole et catalane des mots français « maquis » et « maquisard » en référence à la résistance anti-franquiste se cachant en territoire français, surtout pendant la Guerre civile espagnole;
 Maqui Edicions, une maison d'édition espagnole spécialisée dans les jeux de rôle;
 Maqui, le nom vernaculaire que reçoit, en espagnol d'Amérique, la plante sud-américaine Aristotelia chilensis.